Die Pilkington Glass Ladies Championships 1990 waren ein Tennisturnier der Damen in Eastbourne. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 18. bis 23. Juni 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Eastbourne